Бомбарди́р:

 Бомбардир — звание в артиллерии русской армии.
 Бомбардир — мелкий жучок из семейства жужелиц.
 Бомбардир, или штурман-бомбардир, — член экипажа бомбардировщика, отвечающий за сброс бомбового груза
 Бомбардир (разг.) — в командных играх с мячом (футболе/хоккее) — результативный нападающий игрок.

См. также 
 Бомбарда

Примечания